Buffer – memoria informatica per stoccare dati in maniera temporanea 
 Buffer – sinonimo di amplificatore separatore
 Z-buffer – tipo di buffer usato in grafica computerizzata per rappresentazione informazioni di profondità di oggetti tridimensionali
 Buffer non invertente – amplificatore digitale la cui uscita presenta lo stesso livello logico applicato all'ingresso